Iohn Power Bator o mejor dicho solo Iohn es un personaje ficticio de la historia The Heros History. Su primera aparición fue en la quinta entrega de la historia The New Hero. Es hijo de Azcalban, con carácter bondadoso y siempre bueno, pero con el cuidado necesario para no ser asesinado.
Es el personaje principal de la historia, ayudante de Los Hero, con el poder del rayo, líder del ejército blanco, y parte de los más grandes héroes de toda la historia. Su carácter es bondadoso, bueno, comediante y simpático.